Selce (makedonska: Селце) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Tetovo, i den nordvästra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Skopje. Selce ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Selce är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordost om Selce. Runt Selce är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Tetovo,  kilometer sydost om Selce. 

Omgivningarna runt Selce är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tetovo (kommun)